Laurens ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Laurens (Iowa), Iowa
 Laurens (New York, Town), Town in Otsego County (New York), New York (Bundesstaat)
 Laurens (New York, Village), Village in Otsego County (New York), New York (Bundesstaat)
 Laurens (South Carolina), Ort in Laurens County (South Carolina), South Carolina
 Laurens (Hérault), Ort im Département Hérault, Region Okzitanien, Frankreich
 Laurens County (South Carolina), South Carolina
 Laurens County (Georgia), Georgia
 Laurens-Halbinsel, siehe Heard (Insel) #Laurens-Halbinsel
 Kap Laurens, siehe Heard (Insel) #Laurens-Halbinsel

Laurens ist der Familienname folgender Personen:
 Camille Laurens (* 1957), französische Autorin
 Dagmar Laurens (* 1940), deutsche Schauspielerin
 Friedrich Gottlieb von Laurens (1736–1803), deutscher Generalmajor
 Guillemette Laurens (* 1957), französische Mezzo-Sopranistin
 Henri Laurens (1885–1954), französischer Bildhauer und Zeichner
  Henri-Joseph Laurens (1719–1793), französischer Abbé, Schriftsteller und Philosoph, siehe Henri-Joseph Dulaurens
 Henry Laurens (1724–1792), US-amerikanischer Politiker
 Henry Laurens (Historiker) (* 1954), französischer Historiker
 Jean-Joseph Bonaventure Laurens (1801–1890), französischer Maler, Schriftsteller, Musiker, Geologe, Botaniker und Archäologe
 Jean-Paul Laurens (1838–1921), französischer Maler, Radierer und Bildhauer
 John Laurens (1754–1782), amerikanischer Soldat
 Jules Laurens (1825–1901), französischer Maler, Radierer, Holzschneider und Schriftsteller
 Marthe Laurens (1886–1957), französische Künstlerin
 Mathias Julius von Laurens (1755–1807), preußischer Generalmajor
 Rose Laurens (1953–2018), französische Sängerin

Siehe auch:
 Laurens Laurensen (auch Laurentius Laurentii; um 1495–1553), deutscher Theologe und Ordensgeistlicher
 Laurenz
 Dulaurens